Příjmení Perry nosí více významných osobností:

 Bradley Steven Perry (1998) – americký herec
 Brendan Perry (1959) – britský hudebník
 Corey Perry (1985) – kanadský hokejista
 Doane Perry (1954) – americký hudebník
 Fred Perry (1909–1995) – anglický tenista
 Joe Perry (1950) – americký kytarista
 Joe Perry (1974) – anglický hráč snookeru
 John Perry – více osob, rozcestník
 Katy Perry (1984) – americká zpěvačka, textařka a hudebnice (amerikanizovaná forma příjmení Pereira)
 Lee Perry (1936–2021) – jamajský zpěvák a hudební producent
 Linda Perry (1965) – americká zpěvačka, skladatelka a kytaristka
 Luke Perry (1966–2019) – americký herec
 Matthew Perry (1969) – americko-kanadský herec
 Matthew Calbraith Perry (1794–1858) – americký válečník
 Michelle Perryová (1979) – americká atletka
 Rick Perry (1950) – americký politik
 Shenay Perryová (1984) – americká tenistka
 Yaakov Perry viz Ja'akov Peri

Externí odkazy